Поляко́в, Ю́рий Алексе́евич:
 Поляков, Юрий Алексеевич (1932—1992) — советский археолог, кандидат исторических наук.
 Поляков, Юрий Алексеевич (род. 1933) — советский зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук, ректор Троицкого ветеринарного института (1978—1984).
 Поляков, Юрий Алексеевич — советский почвовед, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Почвенного института им. Докучаева